Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Korda – kubański fotograf
 Alexander Korda – brytyjski reżyser i producent filmowy
 Bronisław Korda – polski lekkoatleta
 Mychajło Korda – ukraiński biochemik
 Petr Korda – czeski tenisista
 Piotr Korda – polski pisarz, lekarz weterynarii, aktor, etolog
 Wojciech Korda – polski wokalista, gitarzysta, kompozytor